Dit is een overzicht van het onroerend erfgoed in het Magdalenakwartier, een wijk van Brugge behorend tot de middeleeuwse stadsuitbreiding binnen de tweede stadsmuur. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

}

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Brugge